Паяла:

 Паяла — населённый пункт на северо-востоке Швеции.
 Паяла — коммуна на севере Швеции, в лене Норрботтен.
 Паяла, Магдалена (род. 1988) — шведская лыжница.